Attualmente la famiglia Salmonidae comprende 222 specie (escludendo le sottospecie) di pesci ossei, appartenenti all'ordine Salmoniformes:

A - O

P - Z

Note

 
Salmonidi
Salmonidae